Подол:

Деталь одежды 
 Подол (деталь одежды) (пола́) — нижний край платья;
 Подол — то же, что и передник или фартук ;

Местность 
 Подол — ровная низина под горой ("местность по долу, — внизу по долине").
 Посад (на подоле) — населённая область за пределами кремля или детинца, в низине; та часть, которой город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы (первоначально). Позже — населённые пункты, приобретшие городской статус, но не являющиеся городом в историческом смысле.
 Подол — район Киева.
 Подол — район Полтавы.
 Подол — район Харькова.

Населённый пункт 
Россия
 Подол — деревня в Красноборском районе Архангельской области;
 Подол — деревня в Вологодском районе Вологодской области;
 Подол — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Енангское сельское поселение.
 Подол — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение.
 Подол — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Трофимовский сельсовет.
 Подол — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Шонгский сельсовет.
 Подол — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Подол — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Подол — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области
 Подол — хутор в Беловском районе Курской области.
 Подол — деревня в Волховском районе Ленинградской области;
 Подол — деревня в Окуловском районе Новгородской области;
 Подол — деревня в Велижском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Подол — деревня в Старицком районе Тверской области;
 Подол — деревня в Угличском районе Ярославской области
 Подол — до 1964 г. название деревни Приозерье в Боровичском районе Новгородской области;
 Подол — до 1964 г. название деревни Высокое в Струго-Красненском районе Псковской области.

Украина
 Подол — село, Великобагачанский район, Полтавская область;
 Подол — село, Глобинский район, Полтавская область;
 Подол — село, Семёновский район, Полтавская область;
 Подол — село, Ахтырский район, Сумская область;
 Подол — село, Сребнянский район, Черниговская область.

См. также 
 
 
 
 
 Подольские
 Подолякин
 Подлякино